Az alábbi oldal elsorola a 2021-es U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon versenyző 16 válogatott keretét. Minden válogatottnak 23 játékost kellett neveznie , akik közül 3-nak kapus.

A csoport

Németország
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Stefan Kuntz

Magyarország
2021. március 15-i állapot.
Szövetségi kapitány: Gera Zoltán

Hollandia

2021. március 15-i állapot.
Szövetségi kapitány: Erwin van de Looi

Románia

2021. március 16-i állapot.

Szövetségi kapitány: Adrian Mutu.

B csoport

Csehország
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Karel Krejčí

Olaszország
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Paolo Nicolato

Szlovénia

Szövetségi kapitány: Milenko Ačimovič

Spanyolország
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

C csoport

Dánia

2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány:  Albert Capellas

Franciaország

2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Sylvain Ripoll.

Izland
2021. március 18-i állapot.

Szövetségi kapitány: Davíð Snorri Jónasson.

Oroszország
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Mikhail Galaktionov.

D csoport

Horvátország
2021. március 9-i állapot.

Szövetségi kapitány: Igor Bišćan

On 18 March, Joško Gvardiol was ruled out due to an injury and replaced by David Čolina.

Anglia
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Aidy Boothroyd

Portugália
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Rui Jorge

Svájc
2021. március 15-i állapot.

Szövetségi kapitány: Mauro Lustrinelli

Jegyzetek

Források

Jegyzetek 

2021
U21